В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Бонні Гадушек і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Беттіна Бюнге і Ева Пфафф 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (фінал)
 Бонні Гадушек /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Кеті Горват (півфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (чвертьфінал)

 Беверлі Моулд /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Крістіан Жоліссен /  Паскаль Параді-Мангон (2-ге коло)
 Енн Мінтер /  Елізабет Мінтер (2-ге коло)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Swiss Open